Żaglomistrz – wykwalifikowany specjalista umiejący wykonać wszystkie czynności związane z szyciem, reperowaniem i trymowaniem żagli, znający zasady ich konserwacji przechowywania. Funkcja ta do dziś występuje na Darze Młodzieży.

Załoga, oficerowie i ludzie żagli